Zmagania mężczyzn do 58 kg to jedna z czterech męskich konkurencji w taekwondo rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016. Pojedynki w tej kategorii wagowej odbyły się 17 sierpnia w hali Carioca Arena.

Harmonogram 
Czas BRT (UTC−03:00)

Rozstawieni zawodnicy 
 Farzan Ashourzadeh
 Kim Tae-hun
 Rui Bragança
 Venilton Teixeira
 Carlos Navarro
 Levent Tuncat
 Si Mohamed Ketbi
 Zhao Shuai

Turniej

Klucz 
 SDP - wygrana przez punkt nagłej śmierci
 DSQ - dyskwalifikacja

Turniej główny

Repasaże

Przypisy 

Taekwondo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016